Сен-Жерме́н-ле-Вернь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Ліможа, 11 км на захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 433 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1045,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жермен-ле-Вернь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-ле-Вернь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез